De la Sota puede referirse a:

 Elías Ramón de la Sota, (1932-2014), botánico, pteridólogo y paleontólogo argentino.
 José Manuel de la Sota, (1949-2018), político argentino.